Гоммервіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Гоммервіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена